El término selección puede referirse:

a la selección natural, el mecanismo evolutivo que define la reproducción diferencial de los genotipos en el seno de una población biológica;
a la selección adversa, término usado en economía, aseguramiento, estadística y manejo de riesgos;
a la selección de personal, proceso usado para contratar o promover trabajadores;
a una selección deportiva, conjunto de individuos que conforman un equipo en competencias de deportes, subclasificadas:
 por deporte: selección de baloncesto, selección de balonmano, selección de fútbol, selección de rugby, etcétera;
 por edad: selección absoluta o sénior, y selecciones sub-X (donde X es la edad establecida como límite superior, por ejemplo, selección sub-15 o sub-18) (véase Categorías deportivas por edad);
 por sexo: selección masculina y selección femenina;
a selección (computación evolutiva).

Enlaces externos 
 Definición en la RAE.